Adelina Zendejas – docente, giornalista e femminista messicana, Premio Nazionale di Giornalismo 1988
 Adriano Zendejas – attore messicano, fratello di Samadhi
 Alejandro Zendejas – calciatore messicano con cittadinanza statunitense, centrocampista
 Samadhi Zendejas – attrice messicana, sorella di Adriano